Coffee (engl. Kaffee) ist der Familienname folgender Personen:
 Claire Coffee (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Glen Coffee (* 1987), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Harry B. Coffee (1890–1972), US-amerikanischer Politiker

 Lenore J. Coffee (1896–1984), US-amerikanische Drehbuchautorin

Coffee ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Coffee (Georgia)
 Coffee (Kalifornien)
 Coffee (Virginia)
 Coffee Bluff (Georgia)
 Coffee City (Texas)
 Coffee Creek (Montana)
 Coffee Hill (Maryland)
 Coffee Point (Idaho)
 Coffee Ridge (Tennessee)
 Coffee Springs (Alabama)

Coffee steht für:
 Coffee (Band), eine deutsche Band
 Mount Coffee, Berg in Liberia
 Mount-Coffee-Staudamm, Staudamm in Liberia

coffee steht für:
 eine Dateierweiterung der Programmiersprache CoffeeScript

im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Coffee High School, in Florence, Alabama, ID-Nr. 82002045
 Coffee House, in Basking Ridge, New Jersey, ID-Nr. 77000906
 Coffee Run Mission Site, in Hockessin, Delaware, ID-Nr. 73000509
 The Coffee Pot, in Bedford Township, Pennsylvania, ID-Nr. 05000097

Siehe auch:
 Black Coffee
 Coffee County
 Koffi
 Coffey
 Coffy